A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 22-én rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet az osztrák Mario Matt nyerte. A Magyarországot képviselő Farkas Norbert az 1. futamban 58. lett, a 2. futamban nem ért célba.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon